Podgóra peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Podgóra est un village dans la powiat de Piaseczno 
 Podgóra est un village dans la powiat de Radom